Текун — название нескольких населённых пунктов:

 Текун — посёлок в Кадыйском районе Костромской области.
 Текун — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Текун — река в Архангельской области, приток Нюхчи

См. также 
 Текун-Уман